

Тумер — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Тумер — присілок, Моркинський район, Марій Ел

Див. також 
 Тумерсола